Кеті Джордан і Елізабет Смайлі були чинними чемпіонками, але цього разу Джордан не вдалося кваліфікуватися. Смайлі грала в парі з Ніколь Провіс, але у чвертьфіналі їх перемогли Джиджі Фернандес і Яна Новотна.

Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Фернандес і Новотна з рахунком 4–6, 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF)
 Official Results Archive (WTA)

Парний розряд 1991
Тур WTA 1991